Суперкубок Италии по футболу 1996 () — 9-й розыгрыш Суперкубка Италии, в котором встречались чемпион страны сезона 1995/96 «Милан» и победитель Кубка Италии 1995/96 «Фиорентина». Встреча состоялась 25 августа 1996 года в Милане, на Сан-Сиро.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Италии на RSSSF.com

1996
Матчи ФК «Милан»
Матчи ФК «Фиорентина»
Футбол в Италии в 1996 году
Спортивные сорквнования в Милане
Август 1996 года
События 25 августа